Četvrti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1999./2000. su činile prve županijske lige u većini županija.

4. HNL Međimurje 
Klubovi iz Međimurske županije.

 Izvori: 
 NK Polet Sveti Martin na Muri - pregled konačnih tablica

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 
 

 Izvori: 
 Nogomet u Zagrebačkoj županiji

1. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 
 

 Izvori: 
 Novi Bjelovarac 
 Novi Bjelovarac

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Svačić Stari Slatnik

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 

 Izbori: 
 80 godina nogometa u Grudi : 1921. Grom - Slaven 2001.

1. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 Kupa Donje Mekušje

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 75 godina nogometa u Donjoj Stubici 1926. – 2001.

1. ŽNL Osječko-baranjska 

Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Požeško-slavonska 

Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 Sokol Velika Ludina, ljestvica 
 Sokol Velika Ludina, rezultati

1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza 
 OSK Otok

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska

Grupa A 

 Izvori: 
 rsssf.com

Grupa B 

 Izvori: 
 rsssf.com

Za prvaka 

 Izvori: 
 rsssf.com

Poveznice 
 1. HNL 1999./2000.
 2. HNL 1999./2000.
 3. HNL 1999./2000.
 5. rang HNL-a 1999./2000.
 6. rang HNL-a 1999./2000.
 7. rang HNL-a 1999./2000.
 Hrvatski nogometni kup 1999./2000.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 1999./2000.
  

1999-00
 4